Nisis Agios Nikolaos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisís Agíos Nikólaos, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Nisís Ágios Nikólaos (ö i Grekland), Attika, Nomós Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar